Santoantoensi – abitanti di Santo Antônio de Lisboa
Santoantoensi – abitanti di Santo Antônio dos Lopes